I liga 1984/1985 – 51. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnym beniaminkiem ligi był Radomiak Radom.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 485 goli
 Średnia goli na mecz: 2,02
 Zwycięstw gospodarzy: 121
 Remisów: 75
 Zwycięstw gości: 44
 Król strzelców: Leszek Iwanicki – Motor Lublin (14 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
1984 w polskim sporcie
1985 w polskim sporcie